George Fermor kan syfta på:
 George Fermor, 2:e earl av Pomfret (1722–1785), brittisk peer
 George Fermor, 3:e earl av Pomfret (1768–1830), brittisk peer
 George Fermor, 5:e earl av Pomfret (1824–1867), brittisk peer